Estación de Berna se puede referir a:

 Estación de Berna, principal estación ferroviaria de Berna, Suiza.
 Estación de Berna, estación de la  línea ML-2 de Metro ligero de Madrid, España.